Шакирзянов () — это фамилия:

 Шакирзянов, Рауль Наилевич (род. 1989) — российский лыжник.

 Шакирзянова, Лена Галимзяновна (1945—2017) — татарская поэтесса.
 Шакирзянова, Луара Галимзяновна (род. 1950) — татарская актриса.